

Linguistica 
 Diatribe – plurale di diatriba, tecnica argomentativa filosofica e genere letterario
 Diatribe – parola della lingua inglese che significa diatriba, polemice

Letteratura 
 Diatribe – opera di Bione di Boristene
 Diatribe – opera di Epitteto
 Diatribe – opera di Gaio Musonio Rufo
 Diatribe – di Massimo di Tiro

Musica 
 Diatribe – gruppo rock industriale di San Jose in California
 Diatribe – album eponimo del gruppo, del 1996
 Diatribe Records – etichetta discografica indipendente di Dublino

Altri progetti